Хошун Тумэд-Цзоци () — хошун городского округа Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия (КНР). Название хошуна означает «Тумэдское левое знамя»; он так называется потому, что расположен восточнее хошуна Тумэд-Юци городского округа Баотоу.

История 
В XVI веке Алтан-хан переселил сюда монголов-тумэдов. При империи Цин имелись параллельные структуры для управления монголами и китайцами: управление монголами осуществлялось через структуры хошуна, управление китайцами — через комиссариаты. В 1911 году на основе имевшихся комиссариатов был образован уезд Салаци (萨拉齐县); монголы по-прежнему управлялись через структуры хошуна.

В 1958 году уезд Салаци был расформирован, а его земли переданы хошуну Тумэд. В 1969 году хошун Тумэд был разделён на два хошуна: Тумэд-Юци и Тумэд-Цзоци, Тумэд-Цзоци вошёл в состав аймака Уланчаб, а в 1971 году был передан из состава Уланчаба в подчинение Хух-Хото.

Административное деление 
Хошун Тумэд-Цзоци делится на 6 посёлков и 3 волости.

Ссылки 
 

Хошуны Хух-Хото